De Rally van Monte Carlo 1982, formeel 50ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 50e editie van de rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1982. Het was de 100e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De rally startte met een concentratierit vanuit acht Europese steden: Bad Homburg, Barcelona, Dover, Lausanne, Monte Carlo, Parijs, Raamsdonk en Rome, richting Aix-les-Bains, vanuit waar het competitieve gedeelte werd aangevangen met de uiteindelijke finish in Monte Carlo.

Verslag 
Na een jaar absentie keerde voormalig wereldkampioen Walter Röhrl met Opel terug in het kampioenschap, en overtuigde gelijk met een overwinning in een qua weer droog verreden evenement die hij voor de tweede keer op zijn naam schreef, en wat daarmee zijn eerste in een reeks van drie opeenvolgende overwinningen zou beteken in Monte Carlo. Een jaar na het WK-debuut van de Audi quattro, kwam Hannu Mikkola dit keer aan de finish en eindigde hij als tweede, terwijl Jean-Luc Thérier het podium completeerde in een privé-ingeschreven Porsche 911 SC.

In deze rally werden de Groep B, A en N klassen geïntroduceerd in het kampioenschap, die het jaar daarop de genummerde indeling definitief zou vervangen. Het betrof hier enkel nog niet-officiële inschrijvingen die in deze categorie uitkwamen.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Monte
Rally van Monte Carlo